Le mot Shy peut désigner :
 le mot anglais pour timide ;
 le groupe de musique Shy ;
 l’acronyme anglais du trait d'union conditionnel ;
 le code d’identification de la langue chaoui ;
 le patronyme du basketteur Carl Shy ;
 la série de manga Shy par Bukimi Miki.